Удрешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Улмі.
 Удрешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Апостолаке.
 Удрешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Денічей.